Гвачипилин има више значења:

 Гвачипилин (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвачипилин (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвачипилин (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвачипилин (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику